Cyrille Gerstenhaber, chanteuse soprano baroque, née à Metz
Murray Gerstenhaber (1927-), mathématicien américain, connu pour l'algèbre de Gerstenhaber